Halbreich:
 Frédéric Halbreich, un peintre et un poète franco-belge né à Paris
 Harry Halbreich, un musicologue belge né à Berlin